Dombas puede referirse a:
Dombås, pueblo del interior de Noruega
Dombás, también escrito Donbás o cuenca del Donets, al este de Ucrania